Георгий (Юрий) Григорьевич Огарёв, по прозванию Постник — видный военный деятель, московский дворянин, воевода, думный дворянин во время правления Фёдора Ивановича, Бориса Годунова, Смутного времени, царей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.

Биография 
Единственный сын воеводы Григория Кирилловича Огарёва. Встречал польского посланника (1585). Пристав при польских послах (1590). Участвовал в числе прочих стрелецких голов в отражении похода крымского хана Казы-Гирея Боры на Москву (1591), отличился в сражении, за что получил в награду шубу стоимостью 25 рублей. Подписался под соборным постановлением об избрании в цари Бориса Годунова (1598). Пристав у польских послов (1601). Послан царём в Польшу требовать от Сигизмунда III Вазы, чтобы тот не помогал появившемуся в польских владениях Григорию Отрепьеву, самозванному "царевичу Дмитрию" и если возможно, перехватил и наказал всех его сторонников. В 50-е годы XVII столетия служил поочерёдно воеводою в городах: Костроме, Свияжске и Астрахани. По выслуге пожалован в думные дворяне (с 1659).

Этого Огарёва не следует путать с другим Огаревым Постником Григорьевичем (полным тёзкой), который был указан в Боярских книгах на сто лет раньше (1585 год).

Семья 
Оставил четырёх сыновей:

 Иван Постникович - московский дворянин (1627-1636), стряпчий (1676), стольник (1676-1692).
 Григорий Постникович - московский дворянин (1627-1640), стольник (1680-1692).
 Кузьму Постникович - стольник (1669-1692).
 Андрей Постникович - стряпчий (1677), стольник (1680-1692).

Трёх дочерей: Федору, Евдокию и Ксению.

Примечания 

Воеводы
Воеводы Костромы
Воеводы Свияжска
Воеводы Астрахани
Огарёвы